Broadway peut faire référence à :

Lieux 

 Broadway, une avenue de Manhattan, à New York ;
 Broadway, les productions théâtrales jouées dans environ quarante théâtres professionnels de New York ;
 , un théâtre situé sur l'avenue éponyme de New York au niveau de la  ;
 Broadway, un village du Worcestershire en Angleterre ;
 Broadway, une avenue de la ville de Londres en Angleterre ;
 Tour de Broadway, une construction décorative située près du village de Broadway dans le Worcestershire ;
 Broadway, une ville de Caroline du Nord ;
 Le district historique de Broadway, à Nashville dans le Tennessee ;
 Broadway, une ville de Virginie.

Titres

Musique 
 Broadway est une composition de DeSylva, Henderson et Brown ;
 Broadway, un groupe français fondé en 2003 ;
 On Broadway, chanson interprétée notamment par  en 1963 et par George Benson en 1978 ;
 , un groupe de metal progressif initié par le guitariste Daron Malakian ;
 , le premier album publié par le groupe éponyme ;
 , un album de  sorti en 1974.

Théâtre 
 Broadway, comédie musicale américaine de George Abbott et . Adaptation française de Charles Méré en 1928 au théâtre de la Madeleine.

Cinéma 
 Broadway, un film de Pál Fejős, sorti en 1929 ;
  est un film américain réalisé par Frank McDonald, sorti en 1935 ;
 Broadway, un film de William A. Seiter, sorti en 1942 ;
 Broadway,  un film documentaire de Judith Josso, sorti en 2011.

Autres 
 , un processeur dérivé des PowerPC, fabriqué par IBM pour la console de jeux Wii de Nintendo.

Voir aussi